

Роузелл — місто, штат Нью-Джерсі
 Роузелл — селище, штат Іллінойс